Татоскак има више значења:

 Татоскак (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Татоскак (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Татоскак (Закапоастла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику